To nie jest moje życie (ang. This Is Not My Life, 2010) – nowozelandzki serial sensacyjny stworzony przez Rachel Lang i Gavina Strawhana. Wyprodukowany przez Lionsgate.

Światowa premiera serialu miała miejsce 22 lipca 2010 roku na antenie TV One. Ostatni odcinek został wyemitowany 14 października 2010 roku. W Polsce serial nadawany na kanale Fox od 13 czerwca 2011 roku.

Obsada

Główni 
 Charles Mesure jako Alec Ross
 Tandi Wright jako Callie Ross
 Miriama McDowell jako Jessica Wilmott
 Tania Nolan jako doktor Natasha Collins
 Steven A. Davis jako Gordy Leach

Pozostali 
 John Bach jako Harry Sheridan
 Joel Tobeck jako Richard Foster
 Peter Muller jako Stephen Lovritch
 Alison Bruce jako Jude
 Ariana Brunet jako Becky Ross
 Tom Cameron jako Christian Ross
 Alexandra Foster jako Paige Lovritch

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nowozelandzkie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2010